Als Krapfen wird bezeichnet:

 eine Gruppe von Gebäck, siehe Siedegebäck, darunter:
 Krapfen (Hefeteig), aus Hefeteig, typischerweise ein kleines, rundes, oft süß gefülltes Gebäckstück
 Krapfen (Quarkteig), aus Quarkteig
 Krapfen (Brandteig), aus Brandteig
 diverse in Fett ausgebackenen Stücke Fleisch, Gemüse oder Ähnliches, siehe Beignet
 in der Schweiz eine Form der Blätterteigtasche

als Verkürzung oder regionales Synonym von:

 Berliner Pfannkuchen
 Kirchtagskrapfen
 Knieküchle (Bauernkrapfen)
 Krautkrapfen
 Punschkrapfen
 Schlutzkrapfen
 Schmalzgreben
 Zigerkrapfen